Zu den Strecken des früheren Fahrplanfelds 301 (Fribourg–Bern–Münsingen–Thun) siehe:

 Bahnstrecke Lausanne–Bern (Fribourg–Bern)
 Bahnstrecke Bern–Thun

300…